Кафка — чешская фамилия (от  — «галка»):

 Кафка, Богумил (1878—1942) — чешский скульптор.
 Кафка, Бржетислав (1891—1967) — чешский скульптор, реставратор и парапсихолог.
 Кафка, Густав (1883—1953) — немецкий психолог.
 Кафка, Маргит (1880—1918) — венгерская писательница и поэтесса. 
 Кафка, Мартин (род. 1978) — чешский регбист и регбийный тренер.
 Кафка, Франц (1883—1924) — чешский писатель еврейского происхождения.

Также:
 Кафкова Мария Реститута (1894—1943) — чешско-австрийская монахиня, мученица (канонизирована в 1998 году);
 3412 Кафка — астероид;
 «Кафка» — фильм Стивена Содерберга, основанный на жизни и творчестве Франца Кафки.

Технологии:
 Apache Kafka — программная платформа применяемая для обработки потоков данных.

См. также 
 «Кафка на пляже» — роман японского писателя Харуки Мураками